Елизавета Викторовна Брызгина (; , Луганск, Украинская ССР) — украинская легкоатлетка, специализируется в спринте. Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике (специализация — бег на 100 и 200 метров).

Биография 

Дочь олимпийских чемпионов Ольги и Виктора Брызгиных.

В 13 лет Елизавета переехала в город Киев к тренеру Владимиру Федорцу, приводившему к высшим олимпийским наградам её родителей. В Киеве закончила Республиканское высшее училище физической культуры.

Учится в Луганском национальном педагогическом университете им. Тараса Шевченко на факультете олимпийского профессионального спорта.

В 2007 году стала двукратной серебряной призёркой на чемпионате Европы среди юниоров в Хенгело (в беге на 200 м и эстафете 4х100 м).

В июне 2010 года признана спортсменкой месяца на Украине. В том же году  на чемпионате Европы в Бергене завоевала серебряную награду на дистанции 200 метров, установив при этом свой личный рекорд, и вместе с с партнершами в сборной команды Украины завоевала золотую медаль в эстафете 4х100 м.

В 2011 году на летней всемирной Универсиаде в г. Шэньчжэнь (Китай) получила золото в эстафете 4х100 м.

На чемпионате Европы 2010 в Барселоне стала победительницей эстафеты 4×100 м (вместе с Олесей Повх, Натальей Погребняк и Марией Ремень), также завоевала серебряную награду в беге на 200 м.

На Олимпийских Играх-2012 в Лондоне стала бронзовым призёром в эстафете 4×100 м с рекордом Украины — 42,04 сек.

В сентябре 2013 года в допинг-пробе у Елизаветы Брызгиной было выявлено запрещённого препарата дростанолона. Она была дисквалифицирована на два года, начиная с 28 августа 2013 года. Елизавета Брызгина, согласившись с наказанием, заявила, что тоже сознательно не принимала ни одного препарата.

В сентябре 2015 года Елизавета вернулась в спорт после дисквалификации, показав на соревнованиях в итальянском Бергамо последний результат в беге на 100 метров — 12,22 сек.

У Елизаветы есть младшая сестра Анастасия.

Личные рекорды

Награды 
 Орден княгини Ольги ІІІ степени (2012) – за достижение высоких спортивных результатов на ХХХ Олимпийских играх в Лондоне: за проявленную самоотверженность и волю к победе, повышение международного авторитета Украины

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта Украины
Бегуны на короткие дистанции Украины
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Выпускники Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного